Невструев - русская фамилия.

Известные носители:
 Невструев, Семён Абрамович (1900 - 1975) - генерал-майор инженерно-технической службы (1943), специалист в области производства боеприпасов.
 Невструев, Сергей Викторович (род. 1972) - казахстанский хоккеист и хоккейный тренер.

Двойные фамилии

Литературные герои 
 Невструев, Янус Полуэктович - персонаж юмористической повести «Понедельник начинается в субботу» братьев Стругацких.

Ссылки